Ел Мулето има више значења:

 Ел Мулето (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мулето (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мулето (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику